См. также Хуршид (имя)

Хуршид Даврон (; род. 20 января 1952, Самарканд) — узбекский поэт, драматург, писатель, , переводчик.

Народный поэт Узбекистана (1999). Обладатель Международной премии «Золотое перо», Международной премии имени Махмуда Кашгари, премии имени Мушфика (5.06.2013).

Биография 
Хуршид Даврон родился 20 января 1952 года в городе Самарканде (Узбекистан).
С материнской стороны потомок Махдума Агзама (Махдуми Аъзам, Имам ал-Косони, Имам Дахбеди) — выдающегося деятеля и наставника суфийского ордена «Накшбанди», духовного наставника Бабура и Убайди (Убайдулла-хан).

Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета (Национальный университет Узбекистана) (1977). В 1971—1973 гг. служил в рядах Советской Армии в ГДР.

В 1974—1992 гг. работал в разных издательствах. Член Союза писателей Узбекистана с 1979 года.

Специалист по истории суфизма, Самарканда, Туркестана, великого Тимура и тимуридов. Его стихи и книги изданы в Азербайджане, Польше, Болгарии, России, Турции, Франции, Испании, США, Англии, Японии, Мексике, Таджикистане, Корее и в других странах мира. Участник Международных поэтических фестивалей в Польше, Болгарии, России, Греции, Турции, Грузии и Корее, а также конгресса писателей Азии (Вашингтон, США, 1996) и Первого Международного конгресса тюркоязычных поэтов (Турция, Бурса-Конья, май 1992 г.).

В его переводах на узбекский язык вышли книги стихов Николая Заболоцкого, Мариса Чаклайса, антология японской поэзии «Листья моря» (1989), антология любовной лирики «Сорок влюбленных» (1989). Перевёл на узбекский язык драму «Джелал ад-Дин Хорезмшах» великого турецкого поэта и писателя Намыка Кемаля.

Автор документально-художественного сериала «Темурнома» («Тимуриада») о великом государственном деятеле и полководце Тамерлане (1996).

Автор либретто музыкального спектакля «Великий Шелковый путь» (режиссёр Бахадыр Юлдашев), поставленного на сцене парижского театра «Одеон» (1997).

Автор исторических пьес «Звезда Алгул» о жизни известного астронома и астролога Султана Мухаммеда ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гурагана, «Шах Бабур» о жизни Захир-ад-дина Мухаммеда Бабура.

Член Национального парламента (2000—2004).

Книги 

 «Qadrdon quyosh» — поэтический сборник на узб. яз. 1979
 «Shahardagi olma dara[nb» — поэтический сборник на узб. яз. 1979
 «Tungi bog’lar» — поэтический сборник на узб. яз. 1981
 Древний напев молодого дождя. Стихи. — Москва: Молодая гвардия, 1982
 «Uchib boraman qushlar bilan» — поэтический сборник на узб. яз. 1983
 «To’marisning ko’zlari» — поэтический сборник на узб. яз. 1984
 «Bolalikning ovozi» — поэтический сборник на узб. яз. 1986
 "Qaqnus" — поэтический сборник на узб. яз. 1987
 Полет одинокой птицы — поэтический сборник на рус. яз. 1988
 «Samarqand xayoli» — книга ист. прозы, 1991
 «Sohibqiron nabirasi» — книга ист. прозы, 1995
 «Shahidlar shohi» — Повесть о духовном наставнике суфийского ордена «Кубравия»
 «Bahordan bir kun oldin» — поэтический сборник, 1997
 «Bibixonim qissasi» — книга ист. прозы, 2007
 «Shayx Kubro tushlari» — Повесть о духовном наставнике суфийского ордена «Кубравия» (второе изд), 2008

Переводы 
 Николай Заболоцкий. Турналар (Журавли). Шеърлар. Тошкент, 1985
 Марис Чаклайс. Отўйин (Карусель). Тошкент, 1986
 Денгиз япроқлари (Dengiz yaproqlari) (Листья моря). Япон шеърияти антологияси. Тошкент, 1988
 Қирқ ошиқ дафтари (Qirq oshiq daftari) (Сорок влюбленных). Тошкент, 1989
 Сельма Лагерлеф. Нильснинг ёввойи ғозлар билан ғаройиб саёҳати, 1986

Примечания

Ссылки 
 Сайт "Библиотека Хуршида Даврона"
 Видео пьесы Хуршида Даврона «Бабур» (на узбекском языке)
 Работы автора на сайте Amazon.co.uk
 Поэтические произведения на сайте «самиздат»

Узбекские писатели
Узбекские поэты
Выпускники Национального университета Узбекистана
Члены Союза писателей Узбекистана